El Torneig de Roland Garros 2012, conegut oficialment com a Internationaux de France 2012, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 111a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de maig i l'11 de juny de 2012 al Stade Roland Garros de París, França.

Notícies 
 El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el seu setè títol de Roland Garros establint un nou rècord en l'Era Open d'aquest torneig. Aquest representà el seu onzè títol de Grand Slam empatant amb Bjorn Borg en el tercer lloc, i el seu títol número 50 del circuit ATP. Paral·lelament, també va ampliar la seva marca de 52 victòries i només una derrota en aquest torneig. El finalista Novak Đoković es va quedar a les portes del seu primer títol de Roland Garros i completar el Grand Slam en un any. La final individual masculina es va interrompre en diverses ocasions a causa de la pluja i es va suspendre durant la disputa del quart set fins al dilluns.
 La tennista russa Maria Xaràpova va guanyar el seu primer títol de Roland Garros i el seu quart títol de Grand Slam, esdevenint també en la desena tennista en completar el Grand Slam durant la carrera (Wimbledon 2004, US Open 2006 i Open d'Austràlia 2008). Prèviament havia recuperat el número 1 del rànquing individual femení classificant-se per disputar la final aprofitant la derrota prematura a quarta ronda de Viktória Azàrenka. El retorn al capdamunt del rànquing es va produir 209 setmanes després que l'abandonés al juny de 2008.
 La parella masculina formada pel bielorús Maks Mirni i el canadenc Daniel Nestor van defensar amb èxit la corona aconseguida en l'edició anterior en el seu segon títol de Grand Slam com a parella. Per ambdós representava el quart títol de dobles masculins a Roland Garros, però el sisè i el vuitè títol de Grand Slam respectivament.
 La parella femenina italiana formada per Sara Errani i Roberta Vinci van guanyar el seu primer títol de Grand Slam després de ser finalistes a l'Open d'Austràlia d'enguany. Era una nova prova de la gran temporada realitzada per la parella italiana, ja que significava el seu sisè títol de la temporada, tots sobre terra batuda. Errani va disputar les finals individual i dobles femenins, fet que no s'aconseguia en un Grand Slam des de l'any 2003 per part de Kim Clijsters, però fou derrotada en la final individual per Xaràpova. En aquesta mateixa temporada, Errani ja havia aconseguit aquesta fita en dues ocasions: Acapulco i Barcelona, i en ambdues va aconseguir el doblet.
 La parella mixta formada pels indis Sania Mirza i Mahesh Bhupathi van guanyar el seu segon títol de Grand Slam com a parella afegint l'aconseguit l'Open d'Austràlia del 2009. En el cas de Bhupathi representava el seu vuitè títol de Grand Slam en categoria dobles mixts i el segon Roland Garros després del guanyat l'any 1997 amb la japonesa Rika Hirak.
 El tennista suís Roger Federer va igualar el rècord de més victòries en torneigs Grand Slam en guanyar el partit de primera ronda. Aquesta marca l'havia registrat Jimmy Connors amb 233. En classificar-se per semifinals també va igualar el rècord de Connors sobre el nombre de semifinals de Grand Slam disputades (31).

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Final)
  Rafael Nadal (Campió)
  Roger Federer (Semifinals)
  Andy Murray (Quarts de final)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quarts de final)
  David Ferrer (Semifinals)
  Tomáš Berdych (4a ronda)
  Janko Tipsarević (4a ronda)
  Juan Martín del Potro (Quarts de final)
  John Isner (2a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Nicolás Almagro (Quarts de final)
  Juan Mónaco (4a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (1a ronda)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Stanislas Wawrinka (4a ronda)
  Milos Raonic (3a ronda)
  Marcel Granollers (4a ronda)
  Marin Čilić (3a ronda)
  Andreas Seppi (4a ronda)
  Radek Štěpánek (1a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (2a ronda)
  Bernard Tomic (2a ronda)
  Andy Roddick (1a ronda)
  Mikhaïl Iujni (3a ronda)
  Viktor Troicki (2a ronda)
  Julien Benneteau (3a ronda)
  Jürgen Melzer (1a ronda)
  Kevin Anderson (3a ronda)
  Florian Mayer (2a ronda)

Individual femení 
  Viktória Azàrenka (4a ronda)
  Maria Xaràpova (Campiona)
  Agnieszka Radwańska (3a ronda)
  Petra Kvitová (Semifinals)
  Serena Williams (1a ronda)
  Samantha Stosur (Semifinals)
  Li Na (4a ronda)
  Marion Bartoli (2a ronda)
  Caroline Wozniacki (3a ronda)
  Angelique Kerber (Quarts de final)
  Vera Zvonariova (renúncia per lesió)
  Sabine Lisicki (1a ronda)
  Ana Ivanović (3a ronda)
  Francesca Schiavone (3a ronda)
  Dominika Cibulková (Quarts de final)
  Maria Kirilenko (2a ronda)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Flavia Pennetta (3a ronda)
  Jelena Janković (2a ronda)
  Lucie Šafářová (2a ronda)
  Sara Errani (Final)
  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Kaia Kanepi (Quarts de final)
  Petra Cetkovska (2a ronda)
  Julia Görges (3a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
  Nàdia Petrova (3a ronda)
  Peng Shuai (3a ronda)
  Anabel Medina Garrigues (3a ronda)
  Mona Barthel (1a ronda)
  Jie Zheng (2a ronda)
  Monica Niculescu (1a ronda)

Doble masculí 
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (Campions)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Michael Llodra /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (3a ronda)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (2a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1a ronda)
  Leander Paes /  Alexander Peya (2a ronda)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (3a ronda)
  Frantisek Cermak /  Filip Polasek (2a ronda)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Semifinals)
  Santiago González /  Christopher Kas (2a ronda)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (3a ronda)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (2a ronda)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (Semifinals)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (3a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (3a ronda)

Doble femení 
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (1a ronda)
  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
  Vania King /  Iaroslava Xvédova (Quarts de final)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campiones)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (Semifinals)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Quarts de final)
  Maria Kirilenko /  Nàdia Petrova (Final)
  Iveta Benesova /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1a ronda)
  Natalie Grandin /  Vladimira Uhlirova (2a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (2a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (3a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Semifinals)
  Svetlana Kuznetsova /  Vera Zvonariova (renúncia per lesió)
  Jarmila Gajdosova /  Anastassia Rodiónova (Quarts de final)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (1a ronda)
  Marina Erakovic /  Monica Niculescu (2a ronda)
  Gisela Dulko /  Paola Suárez (2a ronda)

Doble mixt 

  Liezel Huber /  Maks Mirni (Quarts de final)
  Kveta Peschke /  Mike Bryan (Quarts de final)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (2a ronda)
  Lisa Raymond /  Rohan Bopanna (1a ronda)

 Ielena Vesninà /  Leander Paes (Semifinals)
  Nàdia Petrova /  Daniel Nestor (1a ronda)
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (Campions)
  Andrea Hlavacková /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  

2012
Competicions tennístiques del 2012